Villaggio CEP – zona del quartiere Barca a Bologna
 Villaggio CEP – rione di Messina